GPC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 558 амінокислот, а молекулярна маса — 61 680.

Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном міді, іоном цинку. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендосомах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки